

Géographie 
 Hamada, plateau ou plaine surélevés des déserts
 Hamada du Guir, hamada situé dans le Sud-Ouest de l'Algérie
 Hamada, municipalité de la préfecture de Shimane, au Japon
 Domaine de Hamada, ancien domaine féodal japonais

Patronyme 
 Kōsaku Hamada (1881-1938), archéologue, universitaire, écrivain japonais et ancien président de l'université de Kyoto ;
 Cheikh Hamada (1889-1968), chanteur algérien ;
 Hamada Hirosuke (1893-1973), écrivain de contes pour enfants japonais ;
 Shōji Hamada (1894-1978), artiste céramiste japonais appartenant au mouvement mingei ;
 Hiroyuki Hamada (1925-2003), karatéka japonais ;
 Nadhir Hamada (1948-), homme politique tunisien ;
 Gran Hamada (1950-), catcheur, promoteur et entraîneur de catch japonais ;
 Keizō Hamada (1952-), homme politique japonais ;
 Yasukazu Hamada (1955-), homme politique japonais ;
 Tsuyoshi Hamada (1960-), boxeur japonais ;
 Mari Hamada (1962-), chanteuse japonaise de J-pop, rock japonais et hard rock ;
 Masatoshi Hamada (1963-), humoriste, acteur, chanteur et animateur de télévision japonais ;
 Mari Hamada (1968-), actrice et chanteuse japonaise ;
 Xóchitl Hamada (1970-), ancienne catcheuse nippo-mexicaine, fille de Gran Hamada et grande sœur d'Ayako Hamada ;
 Kenji Hamada (1972-), seiyū japonais ;
 Ayako Hamada (1981-), catcheuse (lutteuse professionnelle) mexicaine d'origine japonaise ;
 Takeshi Hamada (1982-), footballeur japonais ;
 Shori Hamada (1990-), judokate japonaise ;
 Mizuki Hamada (1990-), footballeur japonais ;
 Shoko Hamada (-), joueuse internationale de football japonaise ;
 Mazen Hamada (-), militant syrien originaire de Mohassan, dans le gouvernorat de Deir ez-Zor.

Homonymie de patronyme